Barath ist

 der ursprüngliche Name der ungarischen Gemeinde Győrújbarát

Barath ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Kati Barath (* 1966), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Baráth
 Barat (Begriffsklärung)
 Barad